Gila steht für:
 Gila (Band), eine Band
 Gila (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Weißfische
 Gila-Krustenechse, ein Reptil
 Gilaspecht eine Spechtart

Gila ist der Name folgender Orte:
 Gila (Illinois), ein Ort im Effingham County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Gila (Jasper County, Illinois), Ort im Jasper County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Gila (New Mexico), ein Ort in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Gila Desert, ein Trockengebiet in der Sonorawüste in den Vereinigten Staaten
 Gila River, ein Fluss im Südwesten der Vereinigten Staaten
 Gila Mountains, ein Gebirge im Bundesstaat Arizona
 Gila County, ein Landesteil Arizonas

Gila ist der Name folgender Personen:
 Miguel Gila (1919–2001), spanischer Komiker und Schauspieler
 Gila Almagor (* 1939), israelische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Gila Altmann (* 1949 als Gisela Kowalke), deutsche Politikerin
 Gila Gamliel (* 1974), israelische Politikerin
 Gila Lustiger (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Gila von Weitershausen (* 1944), deutsche Schauspielerin